Grand Prix Monaka 1955 (oficiálně XIII Grand Prix Automobile de Monaco) se jela na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu v Monaku dne 22. května 1955. Závod byl druhým v pořadí v sezóně 1955 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod 

Poznámky

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1955
Grand Prix Monaka